Justeren (meetinstrumenten)
 Justeren (munten)